Artemide Zatti (1880-1951) – religioso italiano, salesiano, beato della Chiesa cattolica
 Giacomo Zatti (1963) – ex cestista italiano
 Renata Zatti Cicuttini, propr. Renata Zatti coniugata Cicuttini (1932-2003) – pianista, compositrice e violoncellista italiana